Le terme Laverdière est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 

Alexandra Laverdière, actrice de théâtre québécoise qui joue dans plusieurs séries de télévision ;
Charles-Honoré Laverdière (1826-1873), historien, professeur et prêtre catholique canadien ;
Hélène Laverdière (née en 1955), femme politique canadienne, députée fédérale de Laurier—Sainte-Marie au Québec ;
Herman Laverdière (né en 1927), homme politique canadien, ancien député fédéral de Bellechasse au Québec ;
Louis Laverdière, producteur de télévision canadien.

Toponyme 
Rivière Laverdière, un affluent de la rivière Bourlamaque, coulant dans la ville de Val d’Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Homonymie de nom de famille